O proto-aruaque ou arauaque (arawak) é a língua ancestral das Línguas aruaques.

Reconstrução de Ramirez (2019) 

Reconstrução do proto-aruaque (Ramirez 2019: 39, 509, 764-766):

Reconstrução de Nikulin (2019) 
Reconstrução de Nikulin (2019):

 Estrutura silábica: *CVCV(CV)
 Consoantes: */p, pʰ, b, m, t, tʰ, d, n, r, l, ts, s, tʃ, ʃ, k, kʰ, w, j, ̣(h)/
 Vogais: */a, ɨ, e, i, o, u/

Pronomes:

Vocabulário:

Reconstrução de Jolkesky (2016) 

Reconstrução do proto-aruaque e do proto-nawiki (Jolkesky 2016):

Nota: As línguas nawikis são kabiyari, karu (baniwa e kuripako), tariana, mepuri, piapoko-achagua, wainambu, warekena-mandawaka e yukuna-wainuma (mariate, wainuma e yukuna).

Pronomes 
O sistema pronominal do proto-aruaque:

Afixos 
Morfemas gramaticais:

Ver também 
 Línguas japurá-colômbia#Reconstrução
 Línguas mamoré-guaporé#Reconstrução
 Proto-macro-jê
 Proto-tupi
 Protolíngua

Bibliografia 
 Aikhenvald, Alexandra (2002). Language contact in Amazonia. Oxford University Press. (Reconstruções do proto-arawak em DiACL.)
 Matteson, Esther (1972). Proto Arawakan. In Esther Matteson, Alva Wheeler, Frances L. Jackson, Nathan E. Waltz & Diana R. Christian (eds.). Comparative studies in Amerindian languages, pp. 160-242. The Hague: Mouton.

Línguas aruaques
Protolínguas